Józef Mazurkiewicz (1904–1977) – historyk prawa, profesor UMCS, poseł
 Józef Mazurkiewicz (1901–1976) – żołnierz Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Virtuti Militari